Söljeholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söljeholmen (vid Lövö, Kimitoön), Åboland, 
 Söljeholmen (vid Biskopsö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Lilla Söljeholm

Robotskapade Finlandförgreningar